Gymnoscopelus är ett släkte av fiskar. Gymnoscopelus ingår i familjen prickfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskar
Gymnoscopelus